A38 kan avse

 A38 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A38 (motorväg, Frankrike)
 A38 (motorväg, Portugal)
 A38 (motorväg, Tyskland)